Tuner heeft verschillende betekenissen, zie:

 Tuner (elektronica)
 Tuner (radio), onderdeel van een radio of stereotoren
 Tuner (auto-industrie), een bedrijf dat auto's aanpast
 Tuner (band) 
 Stemapparaat